John Latham ist der Name folgender Personen:

* John Latham (Mediziner) (1761–1843), englischer Mediziner
 John Latham (Ornithologe) (1740–1837), britischer Vogelkundler, Arzt und Naturforscher
 John Latham (Jurist) (1877–1964), australischer Jurist und Politiker
 John Latham (Künstler) (1921–2006), britischer Künstler